When the Bough Breaks (ER), een aflevering van ER
When the Bough Breaks (Castle), een aflevering van Castle
When the Bough Breaks (Star Trek: TNG), een aflevering van Star Trek: The Next Generation
When the Bough Breaks (Haven), een aflevering van Haven
When the Bough Breaks (1947), een film uit 1947
When the Bough Breaks (1986), een film uit 1986
When the Bough Breaks (1993), een film uit 1993
When the Bough Breaks (Bill Ward), een album van Bill Ward